A szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban az 1949/50–es tanévben kezdődött el az oktató-nevelő munka. Az intézmény egyik legfontosabb célkitűzése a településen élő szlovák nemzetiség nyelvének és kultúrájának ápolása, megőrzése, és a felnövekvő nemzedékre való örökítése.
Az intézmény másik rendkívül fontos feladata, hogy tanulóinak magyar nyelven is olyan alapműveltséget és tudást biztosítsok, ami képessé teszi őket bármely középiskolában a tanulmányok zökkenőmentes folytatására. Ezért 1988-tól az intézményben két nyelven folyik az oktatás.

A szlovák nyelv – és irodalom tantárgyon kívül a nemzetiségi népismeret, az osztályfőnöki órák, a rajz, a technika és a testnevelés oktatása történik szlovák nyelven. A többi tantárgyat a heti óraszám felében, matematika esetében pedig negyedében tanítják így.
A szlovák nyelv – és irodalom tantárgy tanítása az évek során átalakult, ez lehetővé tette, hogy olyan gyerekek is felvételt nyerjenek az intézménybe, akik ugyan nem szlovák nemzetiségűek, de a szlovák nyelv tanulását igénylik.

Külső hivatkozások 
Az intézmény honlapja

Magyarország általános iskolái
Szlovák kultúra
Békés megye